Miley ist ein Vorname und ein Familienname.

Vorname 
 Miley Cyrus (* 1992), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

Familienname 
 Anthony Miley (* 1992), englischer Fußballspieler
 Bubber Miley (1903–1932), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Dave Miley (* 1962), US-amerikanischer Baseballspieler

 Hannah Miley (* 1989), britische Schwimmerin
 Henry A. Miley junior (1915–2010), US-amerikanischer General
 Jessi Miley-Dyer (* 1986), australische Surferin
 John Miley (1813–1895), US-amerikanischer Theologe
 Mike Miley (* 1953), US-amerikanischer Baseballspieler
 William M. Miley (1897–1997), US-amerikanischer General und Militärwissenschaftler

Familienname
Weiblicher Vorname